Jan Połubiński herbu własnego – podkomorzy wielki litewski w 1709 roku
 Jan Połubiński (ur. 1890) – podpułkownik saperów Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), dowódca Batalionu Mostowego w Modlinie
 Jan Połubiński (1968–2014) – żużlowiec

Przypisy